Treurende vrouw (Haarlem)
Treurende vrouw (Rotterdam)